

Patronyme 

 Brendan Coyle (né en 1963), acteur britannique ;
 Charlie Coyle (né en 1992), hockeyeur américain :
Diane Coyle (née en 1967), économiste britannique ;
 James Coyle (1873-1921), prêtre américain ;
 Harold Coyle (né en 1952), écrivain américain ;
 Matt Coyle, écrivain de roman policier américain  ;
 Nadine Coyle (née en 1985), chanteuse irlandaise ;
 Natalya Coyle (née en 1990), pentathlonienne irlandaise ;
 Owen Coyle (né en 1966), footballeur écossais ;
 Richard Coyle (né en 1972), acteur britannique ;
 Robert J. Coyle (né en 1964), évêque catholique américain.

Toponyme 
 Coyle, ville américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme